De Candolle je příjmení francouzsko-švýcarských botaniků:

 Augustin Pyramus de Candolle (1778–1841)
 De Candolleův systém
 Alphonse Pyrame de Candolle (1806–1893), syn předešlého
 Anne Casimir Pyrame de Candolle (1836–1918), syn předešlého
 Richard Émile Augustin de Candolle (1868–1920), syn předešlého